Теночтитлан има више значења:

 Теночтитлан
 Теночтитлан, Лос Аскасио (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Теночтитлан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Теночтитлан (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Теночтитлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теночтитлан (Теночтитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику